Das Brazil 1985 war ein Tennisturnier der Damen in São Paulo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 18. bis 24. März 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
WTA São Paulo